Януш Радзивилл (2 июля 1579,  — 3 декабря 1620, Чарлин (теперь  Польша) — государственный деятель Великого княжества Литовского, представитель магнатского рода Радзивиллов. Каштелян виленский с 1618, подчаший литовский (1599—1619), староста борисовский.

Биография 
Представитель биржайской ветви литовского магнатского рода Радзивиллов герба Трубы. Сын воеводы виленского и гетмана великого литовского Христофора Радзивилла Перуна, брат Христофора Радзивилла младшего.

В 1600 году женился на православной княжне Софье из рода Олельковичей-Слуцких, наследнице Слуцка и Копыля, которые после её смерти (1612) перешли во владение рода Радзивиллов.

Януш Радзивилл был самым богатым владельцем обширных владений в Литве и Белоруссии — Слуцкого княжества с городами Слуцк, Копыль, Старобин, Дубинки и пр. , а также немецкого города Лихтенберга в Верхней Франконии.

Обучался в кальвинистских школах. Продолжил учёбу в Страсбургском и Базельском университетах, много путешествовал по Германии, Чехии, Австрии, Венгрии, Франции.

В 1600—1602 во время войны Речи Посполитой со Швецией участвовал в военных действиях против шведских войск в Лифляндии, командуя конными хоругвами. Избирался послом сейма в 1603, 1605, 1606, где возглавлял кальвинистскую и православную группы депутатов, отстаивал религиозные и политические права некатоликов.

Выступал против политики короля Сигизмунда III Вазы, стремившегося к ограничению прав некатолической части населения Речи Посполитой.
 
В 1606-1607, обиженный опалой, вместе с воеводой краковским Зебжидовским возглавил полулегальное восстание против королевской внешней и внутренней политики . 5 июня 1606 был объявлен маршалком съезда рокошан в Люблине, а 10 августа того же года — маршалком в Сандомире. Издал универсал с обвинениями короля в нарушении шляхетских прав и свобод.

6 августа 1607 в битве под Гузовым (недалеко от г. Радома) произошло сражение с королевскими войсками, в которой Януш Радзивилл командовал левым крылом армии рокошан. Несмотря на поражение, повстанцы вынудили короля Сигизмунда III отказаться от курса на укрепление самодержавной власти и централизаторской политики, а рокошане отказались от попытки снять короля с престола.

Впоследствии помирился с королём, но участия в государственных делах больше не принимал.

Януш Радзивилл был противником войны Речи Посполитой с Россией (1609—1618).

Его брак с первой женой был бездетным. В 1613 в Берлине во второй раз женился на Елизавете Софии Бранденбургской, дочери курфюрста Бранденбурга Иоганна Георга и имел с ней двух дочерей и сыновей Богуслава и Юрия.

Ссылки 
 Bogusław Radziwiłł. Autobiografia. Warszawa 1979. ISBN 83-06-00033-1
 The Radziwill Family

Януш
Родившиеся 2 июля
Родившиеся в 1579 году
Умершие 3 декабря
Умершие в 1620 году
Каштеляны виленские
Подчашие великие литовские
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (поляки)
Персоналии:Кальвинизм
Князья слуцкие